Bistrup (parochie, Hjørring)
Bistrup (parochie, Rudersdal)